Hussain Yasser Abdulrahman (Árabe:حسين ياسر عبد الرحمن, Doha em 19 de Janeiro de 1984) é um futebolista do Qatar que atualmente defende a equipe do Al Ahly. Também defende a Seleção do Qatar desde 2002.

Ligações externas
Hussain Yasser Abdulrahman

Naturais de Doa
Futebolistas do Catar
Futebolistas do Al-Khor
Futebolistas do Al-Rayyan Sports Club
Futebolistas do Manchester United F.C.
Futebolistas do Royal Antwerp FC
Futebolistas do AEL Limassol
Futebolistas do Al-Sadd Sports Club
Futebolistas do Manchester City F.C.
Futebolistas do Sporting Clube de Braga
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas do Al-Ahly Sporting Club
Futebolistas do Zamalek Sports Club
Futebolistas do Lierse SK
Futebolistas do Al-Wakrah Sport Club
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011